Светла́на Гео́ргиевна Пожа́рская (род. 8 марта 1951, ) — российский фотограф и фотохудожник. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почётный член Союза фотохудожников России.

Биография 
Родилась 8 марта 1951 года в Москве.

В 1980 году окончила Московский государственный институт культуры.

В 1990 году вступила в Союз фотохудожников России. Является секретарём Союза фотохудожников России.

Являлась ведущим специалистом отдела фотокиноискусства Государственного Российского дома народного творчества.

В своих работах широко использует сканографию.

Персональные выставки 
 2006 — «Иллюзия времени и образа», Москва, галерея «ФотоСоюз»
 2006 — «Сканограммы Светланы Пожарской», Нижний Новгород, Русский музей фотографии
 2011 — «Светлана Пожарская», Самара, галерея «Новое пространство»
 2013 — «Грани самовыражения», Хабаровск, Дом творческой интеллигенции
 2013 — «Сканограммы», Черновцы, Центр культуры «Вернисаж»
 2017 — «Грани времени. Из семейного альбома», Краснодар, арт-студия «Глюк»

Работы 
Работы Светланы Пожарской находятся в частных собраниях в России и за рубежом, а также в коллекциях:
 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
 Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, (Москва)
 Музей российской фотографии (Коломна)
 Музей Москвы (Москва)
 Союз фотоискусства Литвы
 Союза фотохудожников России

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации, присвоено 7 июня 1996 года

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Союза фотохудожников России
 Светлана Пожарская — мастер искренней фотографии

Заслуженные работники культуры Российской Федерации
Члены Союза фотохудожников России
Женщины-фотографы